Sudden kan avse:

Sudden – smeknamn för den svenske ishockeyspelaren Mats Sundin
Ingegerd "Sudden" Eriksson – en countrysångerska, se  Ingegerd Eriksson
Sudden death –  en metod för att avgöra en match
 Sudden Death (film) – en amerikansk ishockey-relaterad actionfilm från 1995